LKM steht als Abkürzung für:
 Leica-Kindermann-Magazin, ein Standardsystem zur Ablage von Diapositiven, siehe Diarahmen #Leica-Kindermann-Magazin
 Leistungskilometer (Lkm), ein Mass zur Marschzeit- und Belastungs-Abschätzung beim Wandern oder Trekking
 Leo-Kestenberg-Musikschule in Berlin-Tempelhof
 Loadable Kernel Module, ein nachladbares Modul des Betriebssystem-Kernels, siehe Kernel-Modul
 Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg, ehemaliger Lokomotivenhersteller der DDR
 Lorenzsches Konzentrationsmaß, ein statistisches Maß zur Darstellung von Ungleichverteilungen, siehe Gini-Koeffizient
 Lymphknotenmetastase
 Flughafen von Nekempt, Äthiopien, nach dem IATA-Airport-Code

LKM AK steht als Abkürzung für:
 Liver-Kidney-Mikrosomen Antikörper, Antikörper gegen Leber- und Nierenmikrosomen, siehe Autoimmunhepatitis

Abkürzung